Kondakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Lawrentjewitsch Kondakow (1857–1931), russischer Chemiker
 Juri Georgijewitsch Kondakow (* 1951), sowjetischer Eisschnellläufer
 Nikodim Pawlowitsch Kondakow (1844–1925), russischer Historiker und Archäologe
 Nikolai Iwanowitsch Kondakow (1900–1984), sowjetischer Logiker
 Nikolai Nikolajewitsch Kondakow (1908–1999), sowjetischer Biologe